Ordet nyklassisk kan hentyde til flere forskellige begreber:
 Nyklassicisme – en stilretning inden for arkitektur, kunst og kunsthåndværk i 1700- og 1800-tallets Europa og Nordamerika, der havde antikkens græske og romerske kunst som forbillede
 Nyklassisk økonomi – en teoriretning, der voksede frem inden for den økonomiske videnskab i 1960'erne og 1970'erne med vægt på fuldkommen konkurrence og markedsclearing i modsætning til keynesiansk og nykeynesiansk teori